Likhu peut faire référence à :
 Likhu, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Dolpa ;
 Likhu, un comité de développement villageois du Népal situé dans le district de Nuwakot.